L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis du Canada se déroule du  au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Marat Safin remporte l'épreuve en simple, Sébastien Lareau et Daniel Nestor celle en double.

Lauréats 
Marat Safin remporte son  en simple en battant en finale Harel Levy. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Russe. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les Canadiens Sébastien Lareau et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale le duo australien Eagle - Florent. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils décrochent ainsi leur premier titre dans leur pays.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2000) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Sport au Canada en 2000
Tennis en juillet 2000
Tennis en août 2000